

События 
 На московских улицах впервые появились масляные фонари для освещения.
 1730—1746 — Король Дании и Норвегии Кристиан VI.
 1730—1740 — Папа Климент XII.
 26 февраля — начало правления Анны Иоанновны, российской императрицы.
 8 марта — императрица Анна Иоанновна уничтожила подписанные ею кондиции, ограничивавшие её власть.
 15 марта — императрица Анна Иоанновна упразднила Верховный тайный совет.
 15 мая — Король Георг II утверждает в качестве первого в истории Великобритании премьер-министра Роберта Уолпола (Robert Walpole), лидера партии вигов, который до этого 9 лет занимал должность лорда-канцлера.
 Основан город Барнаул.
 Надир-хан начал войну с турками. Войско Надира заняло Хамадан, Керманшах, города Азербайджана.
 Начало августа — Турецкий султан и великий везир выступили из Стамбула в поход на Иран, но далеко не ушли и завязали переговоры с иранскими послами. 28 сентября — Восстание городской бедноты, ремесленников и янычар в Стамбуле во главе с Патроном Халилом. Восставшие разгромили дворцы знати и потребовали выдачи визиря и четырёх сановников. Ахмед казнил Ибрахима-пашу. 29 сентября — Ахмед отрекся от престола в пользу племянника Махмуда.
 1730—1754 — Султан Турции Махмуд I.
 Махмуд приказал разрушить Саадабадский дворец, отменил ряд налогов и произвёл перемены в правительстве. 25 ноября — Патрон Халил и его ближайшие помощники приглашены во дворец для переговоров и убиты.
 1730, 1731 — Китайские посольства в Москву и Петербург с целью добиться русской помощи против джунгаров. Не добились цели.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1730 году
 4 июля Туссен Гаспар Таконне (ум. 1774), французский актёр, комик. 
 Михаил Леонтьевич Фалеев, русский дворянин, статский советник, поставщик армии Григория Потёмкина, инженер, первый гражданин города Николаева.
 17 сентября — барон Фридрих Вильгельм фон Штойбен (ум. 1794), офицер прусской армии, гофмаршал баденского двора, инструктор и генеральный инспектор Континентальной армии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1730 году
 30 января — Пётр II, российский император.

См. также